Poilley peut faire référence à 3 communes françaises :
 Poilley, en Ille-et-Vilaine ;
 Poilley, dans la Manche.

Voir aussi 
 Poillé-sur-Vègre, dans la Sarthe

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France